PZ – (Przyjęcie towaru z zewnątrz) dokument magazynowy przedsiębiorstwa
 PZ – Para zasad
 Porozumienie Zielonogórskie